Борц, Валерия Давыдовна (1927—1996) — подпольщица Великой Отечественной войны, участница организации «Молодая гвардия».
 Борц — монгольское блюдо из мяса, аналог бастурмы.